Хы́ла () — польская фамилия. Известные носители:

 Хыла, Адольф Казимеж (1897—1965) — польский художник и педагог.
 Хыла, Лукаш (род. 1981) — польский легкоатлет, спринтер.